Allmut steht für:

 Allmut (Waldshut-Tiengen), Ortsteil der Gemeinde Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Burg Allmut in Waldshut-Tiengen
 Herrschaft Allmut, historisches Territorium im Schwarzwald

Siehe auch:
 Almut